Соревнования по стрельбе из армейского пистолета на дистанции 25 метров среди мужчин на летних Олимпийских играх 1896 прошли 10 апреля. Приняли участие 16 спортсменов из четырёх стран.

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований